The Wedding March kan syfta på:

The Wedding March - amerikansk romantisk drama-stumfilm från 1928 regisserad och skådespelad av Erich von Stroheim, se Bröllopsmarschen
The Wedding March (film, 2016) - amerikansk-kanadensisk romantisk komedifilm regisserad av Neill Fearnley.